Ṣalāt – nome arabo della preghiera islamica
Salat – fiume dell'Ariège
Salat – fiume della Russia siberiana occidentale, affluente di sinistra della Čižapka
Salat – villaggio dell'India, nel distretto di Kulpahar

Altri progetti